Isola Alexander (Canada)  – isola del territorio di Nunavut, in Canada.
Isole di Alexander, isole russe nell'Oceano Artico che fanno parte della Terra di Zichy. Nell'arcipelago della Terra di Francesco Giuseppe.
Isola di Aleksandr, una delle Isole di Pachtusov, nell'arcipelago di Nordenskiöld, Russia.
Arcipelago Alessandro, isole degli USA a sud-est della costa dell'Alaska.
Isola Alexander (fiume Fitzroy)  – isola fluviale situata nel fiume Fitzroy, in Australia.
Isola Alexander (fiume Collie)  – isola fluviale situata nel fiume Collie, in Australia.
Isola Alexander  – isola australiana appartenente all'arcipelago delle Houtman Abrolhos.
Rakahanga  – atollo delle Isole Cook, un tempo chiamato Isola Alexander.
Isola Alessandro I  – la più grande isola dell'Antartide.

Ci sono inoltre:
Isola di Karl-Alexander, isola russa nell'Oceano Artico che fa parte della Terra di Zichy nell'arcipelago della Terra di Francesco Giuseppe.
Terra di Alessandra o Zemlja Aleksandry, isola russa nell'Oceano Artico che fa parte della Terra di Francesco Giuseppe.